Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Turku 1996, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Il tabellone di doppio dell'ITF Women's Circuit Turku 1996, torneo di tennis che faceva parte dell'ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 1996, è stato vinto da Karin Ptaszek e Anna-Karin Svensson (tds n. 2). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Sofia Finér e Annica Lindstedt (tds n. 1) con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di Serie

  Sofia Finér / Annica Lindstedt (finale)
  Karin Ptaszek /  Anna-Karin Svensson (campionesse)

  Emily Bond /  Helen Laupa (semifinali)
  Pia-Lena Ander /  Jenny Rolf (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit Turku 1996